Zwingenberg peut faire référence à :
 Zwingenberg, ville allemande de l'arrondissement de la Bergstraße, en Hesse ;
 Zwingenberg, commune allemande de l'arrondissement de Neckar-Odenwald, en Bade-Wurtemberg.